Dietrich Rohde (* 5. März 1919; † 8. März 2016 in Dorfmark) war ein Brigadegeneral der Bundeswehr.

Ab dem 1. Oktober 1969 war er als Oberst Kommandeur des Artillerieregiments 5 (Diez). Vom 1. Oktober 1973 an war er als Brigadegeneral Kommandeur des Artilleriekommandos 3 in Koblenz. Ende März 1979 gab er das Kommando ab und ging in den Ruhestand.

Am 2. November 1979 erhielt er das Verdienstkreuz 1. Klasse verliehen.

Einzelnachweise 

Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse
Brigadegeneral (Heer der Bundeswehr)
Befehlshaber eines Regiments
Artillerist
Deutscher
Geboren 1919
Gestorben 2016
Mann